

Rio das Flores est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro.
 Rio das Flores est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina.

Voir aussi

 

Homonymie de toponyme